Louis-Joseph de Bourbon, duc de Vendôme, dit le Grand Vendôme, né le  à Paris et mort le  à Vinaròs en Espagne, duc de Vendôme (, 1669-1712), de Beaufort (1669-1688), d'Étampes (1669) et de Mercœur (1669-1712) et comte de Penthièvre (1669), est un général français.

Biographie 
Il est le fils aîné de , duc de Mercœur, duc de Vendôme, et de Laure Mancini et le petit-fils de César de Vendôme, homosexuel comme lui. Il est donc l'arrière-petit-fils du roi  et de Gabrielle d'Estrées et le petit-fils de Françoise de Lorraine. Frère aîné du grand prieur Philippe de Vendôme, il est également le cousin germain de la duchesse et régente de Savoie Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie et de la reine de Portugal Marie-Françoise-Élisabeth de Savoie.

Orphelin à l'âge de , il hérite d'une immense fortune et commence une carrière militaire à l'âge de . Il est promu au grade de lieutenant-général en 1688. Durant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, il se distingue lors des batailles de Steinkerque et de La Marsaille, puis commande l'armée d'invasion de la Catalogne en 1695 et s'empare de Barcelone en 1697.

 a toujours refusé de le faire maréchal de France, car il jugeait que, même issu d'une branche bâtarde, son origine royale l'empêchait d'ambitionner une dignité inférieure à son rang. En 1702, après la capture du maréchal de Villeroy à Crémone au tout début de la guerre de Succession d'Espagne, Vendôme est nommé à la tête de l'armée française en Italie en 1702. Il y fait la connaissance de Giulio Alberoni qui fera carrière en devenant son amant.

Vendôme s'oppose durant trois ans à son cousin, le prince Eugène de Savoie-Carignan, feldmaréchal impérial, qu'il bat à Cassano en 1705. En 1706, il remporte la bataille de Calcinato avant d'être envoyé en Flandre où l'armée française a subi plusieurs défaites. Mais il se querelle avec le duc de Bourgogne et ne peut empêcher une nouvelle défaite française à Audenarde.

Dégoûté par ce revers dont il rejette la responsabilité sur le petit-fils de , il se retire dans ses propriétés. Il épouse alors en 1710 à Sceaux, à l'âge de cinquante-six ans, une de ses cousines, âgée de trente-deux ans, Marie-Anne de Bourbon-Condé (mademoiselle de Montmorency), fille d'Henri-Jules de Bourbon-Condé et d'Anne de Bavière. Cette union resta sans postérité.

Il est rappelé pour prendre le commandement de l'armée de . Il remporte alors les victoires de Brihuega et de Villaviciosa qui assurent à Philippe le trône d'Espagne. Critiqué par ses contemporains qui lui reprochent une grossièreté soldatesque et des mœurs homosexuelles dissolues, il fut l'un des meilleurs généraux de . À sa mort en 1712 à Vinaròs en Espagne, des suites d'une indigestion,  d'Espagne fit porter le deuil à tout son royaume ; ses restes reposent à l'Escurial (Madrid), dans le caveau des Infants.

Personnalité 
Détestant les bâtards royaux légitimés, le duc de Saint-Simon, dans ses Mémoires, dresse de lui un portrait au vitriol :

De fait, s'il fut l'un des grands généraux de  (quoique négligent sur les détails et en général bien aidé par ses seconds, comme à Cassano ou Villaviciosa), le duc de Vendôme était réputé pour sa grossièreté. Le marquis d'Argenson, futur ministre des Affaires étrangères de , notera dans son journal qu'il porta à un excès  le .

Il était connu pour son homosexualité ostensiblement vécue. Saint-Simon lui reprochait de s'être adonné au  des  : , mais contrairement au célèbre mémorialiste, la Cour tolérait largement ce penchant. Et de poursuivre de sa vindicte le malheureux duc venu à Clichy  L'arrière-petit-fils d' dut revenir à la Cour .

Activité militaire 

 1659-1669 : gouverneur de Provence
 1677 : brigadier d'infanterie
 1678 : maréchal de camp
 1688 : lieutenant général
 1659-1694 : général des galères du roi de France
 1695-1697 : lieutenant général de l'armée du roi en Espagne
 1697 : conquête de Barcelone et est nommé vice-roi de Catalogne
 1702-1706 : lieutenant général de l'armée du roi en Italie
 1702 : bataille de Luzzara
 1705 : bataille de Cassano
 1706-1708 : lieutenant général de l'armée du roi en Flandre
 1706 : bataille de Calcinato
 1708 : bataille d'Audenarde
 1710 : bataille de Brihuega
 1710 : bataille de Villaviciosa
 1710 : général de l'armée espagnole.

Titres 
 Chevalier des ordres du Roi et de l'ordre de la Toison d'or
 Premier prince du sang d'Espagne
 Duc de Vendôme
 Duc d'Étampes
 Duc de Mercœur
 Comte de Dreux
 Comte de Penthièvre
 Prince d'Anet
 Prince de Martigues.

Divers 
C'est à Clichy-la-Garenne, dans la maison du financier Antoine Crozat que Louis-Joseph duc de Vendôme et d'Étampes, vient se réfugier pendant près de trois mois pour soigner sa vérole. La maison du financier Antoine Crozat, était vaste et confortable, au milieu de magnifiques jardins dessinés par Le Nôtre. Et en 1708, Crozat lui acheta sa terre de Vendeuil.

Notes et références

Sources et bibliographie 
 Jean-Paul Desprat, Les Bâtards d'. La saga des Vendômes (1594-1727), Perrin, 1994 (réédition Tallandier 2015 et Texto Tallandier 2018).
Fadi El Hage, Vendôme. La gloire ou l'imposture, Belin, 2016, 340
 .
 .
 Louis Truc, MM. de Vendôme ou les pourceaux d'Épicure, 1956.
 .
 .

Voir aussi

Articles connexes 
 Guerre de Succession d'Espagne

Liens externes 
 
 
 Les Bourbon-Vendôme.

Maison de Bourbon-Vendôme
Louis 3
Duc de Mercœur
Duc de Beaufort
Personnalité liée aux guerres de Louis XIV
Général français du XVIIe siècle
Vice-roi de Catalogne
Naissance à Paris
Naissance en juillet 1654
Décès en juin 1712
Chevalier de l'ordre espagnol de la Toison d'Or (XVIIIe siècle)
Duc d'Étampes
Chevalier de l'ordre du Saint-Esprit
Général français du XVIIIe siècle
Histoire des LGBT en France
Duc français du XVIIe siècle
Duc français du XVIIIe siècle
Comte français du XVIIe siècle
Comte français du XVIIIe siècle
Décès à 57 ans
Personnalité inhumée à l'Escurial
Militaire français de la guerre de la Ligue d'Augsbourg
Militaire français de la guerre de Succession d'Espagne
Comte de Penthièvre